Гимн Николаева – один из главных символов города Николаев. Создан авторским коллективом под руководством Сироты А. А.

Состав авторского коллектива 

 Сирота А. А. – директор Николаевского государственного высшего музыкального училища, заслуженный деятель искусств Украины.
 Сидоренко-Малюкова Т. С. – композитор.
 Лачинов Ю. Б.
 Николайчук Н. И. – преподаватель Николаевского государственного высшего музыкального училища, заслуженный работник культуры Украины.
 Кремень Д. Д. – поэт, переводчик, лауреат Шевченковской премии.
 Пучков В. Ю. – поэт, главный редактор местной газеты «Вечерний Николаев», заслуженный журналист Украины.
 Болдусев О. В.

Утверждение 
11 сентября 2004 года Николаевский городской совет своим решением № 23/4 утвердила текст, партитуру и положение про порядок использования гимна города Николаев.

Гимн города Николаев 
Там, де Буг з Інгулом здавня поріднились,

Де лиману хвилі, степу вільний край.

Місто Миколаїв народилось

Кораблем пливе у синю даль.

Добра слава корабельної столиці

Землю облітає з краю в край.

Дай нам крила, наче білій птиці,

Покровитель, Святий Миколай!

Хай пишається тобою Україна!

Слався, велич духу, праці і краси!

Слався, Миколаїв місто рідне!

Крізь століття славу пронеси!

Крізь століття славу пронеси!

Источники

Литература 

 Символіка міста Миколаєва.Бібліографічний покажчик. — Миколаїв, 2007.
 Хаєцький О. П. Символіка Миколаївщини // Миколаївщина: літопис історичних подій. — Миколаїв, 2002.

Гимны по городам
Символы Николаева